Кюнде

 Кюнде, Кюнде, Эмманюэль (род. 15 июля 1956) — камерунский футболист.
 Кюнде — село в Вилюйском улусе Якутии России, входит в состав Чочунского наслега.
 Кюнде — озеро в Вилюйском улусе Якутии России.